Kodachrome steht für:

 Kodak Kodachrome, Diafilm von Kodak
 Kodachrome (Lied), Song (1981) von Paul Simon
 Kodachrome Basin State Park, im Kane County, Utah

Filme:
 Kodachrome (2011), US-amerikanischer Spielfilm 
 Kodachrome (2012), belgisch-US-amerikanischer Dokumentarfilm 
 Kodachrome (2017), US-amerikanischer Spielfilm